Кузьёль

 Кузьёль (приток Антипаю) —  река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
 Кузьёль —  посёлок в Койгородском районе Республики Коми РФ.
 Кузьёль —  сельское поселение в Койгородском районе Республики Коми РФ.

См. также 
 Кузъёль